Keswick –  miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Iowa
 Keswick – miasto w Kumbrii (Anglia)
 Keswick – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Keswick – miejscowość w Australii, w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa
 Keswick – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta